Воздушно-силовая атлетика — неолимпийский вид спорта, включающий в себя группу дисциплин «Воркаут Фристайл», группу дисциплин «Воркаут Трипл» (Троеборье), группу дисциплин «Воздушная атлетика Пилон».
Воздушно-силовая атлетика является официальным видом спорта в России с декабря 2018 года.

История 
Воздушно-силовая атлетика зарождалась в странах с разными языками и культурами. Её дисциплины прошли долгий эволюционный путь, прежде чем приобрести нынешний облик.

Группа дисциплин Воздушная атлетика Пилон 
Спортивная дисциплина Воздушная атлетика Пилон берет своё начало от традиционного индийского спорта Маллакхамб, зародившегося в Индии в 12 веке и существующего до сегодняшнего дня. В этом виде спорта атлет выполняет акробатические (динамические и статические) упражнения на вертикально установленном деревянном столбе.

«Mallakhamba» происходит от двух терминов — «Malla» (то есть «гимнаст») и «Khamba», что переводится как «пилон». Поэтому «Mallakhamba» можно перевести как «гимнастика на пилоне». Маллакхамб официально был признан видом спорта более 250 лет назад.

Группы дисциплин Воркаут Фристайл и Воркаут Трипл 
Одно из первых упоминаний о воркауте встречается у Геродота в описании Фермопильского сражения (480 до н. э.). Персидский царь Ксеркс, возглавляя громадное по численности войско, направил отряды разведчиков проследить за долиной, в которой размещался лагерь его врагов — греков-спартанцев, возглавляемых царем Леонидом. Разведчики доложили, что спартанские воины выполняют гимнастические упражнения.
Частым сюжетом античной мозаики, скульптуры и архитектуры были настоящие тренировки в стиле воркаута. «Греческий бог» — современный термин для обозначения идеального тела — подразумевал именно тех атлетов Олимпийских игр, которые достигли высочайшего уровня физического развития через практику работы с собственным весом.

Искусство воркаута у греков переняли римляне. И если римская армия представляла собой вершину военной организации, то сливками атлетического общества всегда считались гладиаторы — воины, сражавшиеся между собой (или с животными) на забаву публике на специальных аренах. Регулярные тренировки делали гладиаторов настолько сильными, что толпа складывала о них легенды: будто бы они были незаконнорожденными сыновьями смертных женщин и титанов — могучих великанов, воевавших с богами задолго до появления человечества.

Соревнования 
По своему характеру соревнования разделяются на личные, парные и командные.

Воркаут Фристайл — соревнование, в котором каждый участник (пара, команда) выполняет обязательные и произвольные либо только произвольные сложно-технические элементы на специальном комплексе спортивных снарядов или с их использованием.

Воркаут Трипл — соревнование, в котором набор выполняемых элементов и спортивных снарядов для их выполнения определён (выход силой на две руки на турнике (для женщин — подъем-переворот на турнике, отжимания на брусьях, подтягивания на турнике прямым хватом) и выполняется каждым участником поочередно.

Дополнительный вес 16 кг является обязательным для всех этапов соревнования только для категории участников «мужчины».
Соревнования в группе дисциплин Воркаут Трипл проходят в определённых весовых категориях. Спортсмены выполняют по 3 упражнения в зависимости от своей весовой категории. Каждое упражнение имеет свой коэффициент сложности.

Воздушная атлетика Пилон — соревнование, в котором каждый участник (пара, команда) выполняют обязательные и произвольные программы, состоящие из сложно-технических элементов на специальном комплексе спортивных снарядов или с их использованием.

Виды элементов 
В группах спортивных дисциплин Воркаут Фристайл и Воздушная атлетика Пилон существует большое многообразие сложно-технических элементов (СТЭ), выполняемых на комплексе спортивных снарядов или с их использованием. В зависимости от способа их выполнения все сложно-технические элементы можно разделить на:

Статичные СТЭ — сложно-технические элементы на снаряде, во время выполнения которых тело спортсмена зафиксировано в определенной позиции.

Динамичные СТЭ — сложно-технические элементы на снаряде, во время выполнения которых спортсмен или снаряд находятся в движении.

Переменные СТЭ — сложно-технические элементы с использованием снаряда, во время выполнения которых тело спортсмена частично или полностью меняет своё положение путем пружинящих движений с отталкиванием либо вращением. Переменные СТЭ составляют существенную часть соревновательной программы.

Правила и судейство 
Правила вида спорта воздушно-силовая атлетика разработаны Федерацией воздушно-силовой атлетики России (ФВСАР) на основании правил Международной федерации воздушно-силовой атлетики (World Air Power Athletics Federation — WAPAF). Данные правила являются обязательными при проведении всех официальных соревнований по воздушно-силовой атлетике на территории России.

Судейство соревнований проводится открытым способом с показом общего балла. Оценка суммируется с учётом штрафных и бонусных баллов, согласно Протоколу каждого судьи.

Воздушно-силовая атлетика в России 
Начиная с 2007 года, в России стали популярными новые спортивные веяния — экстремальные виды спорта и направления экстремальной физической культуры. Воздушно-силовая атлетика, основой которой являются упражнения с собственным весом, преобразовалась в уникальный по прикладным упражнениям и характеру их исполнения вид доступной массовой физической подготовки. Все упражнения в воздушно-силовой атлетике основаны на выполнении сложных комбинаций, состоящих из сложно-технических элементов на снарядах, имеющих разную высоту, форму и материал производства, но объединённые важнейшим фактором — воздушно-атлетическим стилем.

С ростом популярности воздушно-силовой атлетики появилась потребность в организации и проведении соревнований. Так, в 2008 году в Санкт-Петербурге был проведён первый в России фестиваль воздушной атлетики на пилоне. Именно после этих соревнований атлеты на пилоне получили возможность ежегодно участвовать в спортивных состязаниях, что стало огромной мотивацией к дальнейшему росту и развитию воздушной атлетики на пилоне в нашей стране.

В 2011 году в Москве был проведён первый в России спортивный фестиваль уличных дисциплин STREET SPORT. И уже с этого момента атлеты групп дисциплин Воркаут Фристайл" и Воркаут Трипл (Троеборье) так же получили возможность ежегодно участвовать в спортивных состязаниях, что так же послужило мощнейшим толчком к развитию воздушно-силовой атлетики в России. В 2012 году прошли Общероссийские соревнования по воздушно-силовой атлетике и «Первый Кубок Наций», в котором приняли участие 5 сборных команд из России, Украины, стран Балтии, Америки и Испании.

Международные спортивные федерации 
На сегодняшний день в разных странах на различных континентах создаются организации, развивающие спортивные дисциплины воздушно-силовой атлетики. Представителями России, стран СНГ и мирового сообщества было принято решение о создании международной организации World Air Power Athletics Federation, членом которой является Федерация воздушно-силовой атлетики России.

Значительных успехов добились российские атлеты воздушно-силовой атлетики на международной арене. Неоднократно они становились победителями и призёрами международных соревнований Европы и мира. Российская школа оказала большое влияние на развитие воздушно-силовой атлетики во многих странах, благодаря работе российских специалистов за рубежом, обучению иностранных инструкторов в России, а также спортивным контактам.

Примечания

Ссылки 
 Федерация воздушно-силовой атлетики России
 Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 14.03.2019
 Воздушно-силовая атлетика признана видом спорта в России

Гимнастика
Воркаут